Fenerbahçe és el nom d'un barri del districte de Kadıköy a Istanbul, Turquia, situat a la part asiàtica de la ciutat, a la riba de la mar de Màrmara. El seu nom significa "jardí del far" en turc (de fener, que significa "far", i bahçe, que significa "jardí"), que es deriva d'un antic far situat al cap de Fenerbahçe ().

Fenerbahçe a més es pot referir a:
 Fenerbahçe Spor Kulübü, un club poliesportiu de Turquia amb seu a Istanbul
 Fenerbahçe SK (futbol), l'equip de futbol professional del club poliesportiu.
 Fenerbahçe U21, equips infantils i juvenils del Fenerbahçe Spor Kulübü.
 Fenerbahçe (basquetbol), secció de basquetbol del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip femení de bàsquet), secció femenina de basquetbol del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip masculí de voleibol), secció masculina de voleibol del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip femení de voleibol), secció femenina de voleibol del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip masculí d'atletisme), secció d'atletisme del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip masculí de boxa), secció de boxa del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip masculí de rem, secció de rem del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip de tennis de taula masculí), secció de tennis de taula del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip de navegació), secció de vela i windsurf del Fenerbahçe S.K.
 Fenerbahçe (equip masculí de natació), secció de natació del Fenerbahçe S.K.